Menzies kan syfta på:

 Menzies (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Menzies Aviation – ett företag för flygservice

Geografi

Australien 

 Menzies Shire, Western Australia, 
 Menzies, Western Australia – centralort i Menzies Shire

Nya Zeeland 

 Menzies (berg i Nya Zeeland), Canterbury,

Personer
 Menzies Campbell (1941–), en skotsk advokat och ledamot av det brittiska underhuset
 Bill Menzies (1901–1970), en skotsk före detta professionell fotbollsspelare
 John W. Menzies (1819–1897), en amerikansk jurist och politiker
 Robert Menzies (1894–1978), en australisk politiker
 Tobias Menzies (1974–), en engelsk skådespelare

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar